A Dioszkuroszok (Kasztór és Polüdeukész, azaz Castor és Pollux) egyike
 Pollux, az Ikrek csillagkép legfényesebb csillaga (β Geminorum)
 Pollux, görög grammatikus és rétor
 Pollux, francia technológiai műholdpáros egyik tagja
 Pollux, hegység a Pennini-Alpokban, Svájcban